La Korvpalli Meistriliiga 2008-2009 è stata la 19ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Kalev/Cramo.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2008-2009